Amanda Tapp, nota come Amanda Lear – cantante, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice, pittrice e modella francese naturalizzata britannica
 Hannah Tapp – pallavolista statunitense
 Nils Täpp – fondista svedese
 Paige Tapp – ex pallavolista statunitense